Pilu-Tempel () bezeichnet:

 den Pilu-Tempel (Anju) in Anju in der chinesischen Provinz Sichuan
 den Pilu-Tempel (Nanjing)
 den Pilu-Tempel (Shijiazhuang)